— серия из 46 (36+10 дополнительных) цветных гравюр по дереву японского художника Кацусики Хокусая. На всех гравюрах, включая самую известную японскую гравюру «Большая волна в Канагаве», присутствует изображение священной горы Японии — Фудзи.

История создания 
Первые наброски к этой серии Хокусай начал делать в 1830 году, когда ему было около 70 лет. Хокусай с самого начала работы осознавал значение своих гравюр: в предисловии к своей книге «100 видов на гору Фудзи» он писал, что ничто из созданного им за предшествующие 70 лет не может сравниться с ними. Тем не менее, и он, и издатель серии Нисимура Ёхати были поражены успехом серии.

Изначально планировалось издать 36 гравюр. Фудзи изображена на них с «лицевой стороны», то есть со стороны Эдо (ныне Токио), поэтому эти гравюры называются «омотэ Фудзи» («с лицевой стороны»).

Уже в конце 1830 года издательство сообщило о планах выпуска более чем 100 новых видов горы Фудзи, однако свет увидели (в 1831—1832 годах) только 10 из них, поэтому серия состоит всего из 46 листов. На этих 10 гравюрах гора изображена преимущественно с западной стороны, поэтому они называются ура Фудзи («с обратной стороны»). На первоначальных 36 листах контуры изображений прорисованы синим цветом, в добавленных 10 листах изображение выполнено с чёрным контуром, что полностью меняет цветовую гамму гравюр.

Список 
Данный список составлен в порядке, который обычно используется в искусствоведческой литературе.

Интересные факты 
 Изображение горы Фудзи впервые появилось в серии свитков, повествующих о жизни священника Иппэна (1239—1289), затем в работах художников школы Римпа. Также серии «100 видов Фудзи» были сделаны художниками Икэно Тайга (1723—1776) и Тани Бунтё (1763—1841).
 Кацусика Хокусай создал ещё одну серию гравюр, посвященную Фудзи, — «100 видов Фудзи». Она была издана в 1834 году в виде альбома.
 Хиросигэ создал одноименную серию «36 видов Фудзи» в 1854—1858 годах.
 У писателя-фантаста Роджера Желязны есть рассказ «24 вида горы Фудзи кисти Хокусая» (входит в сборник «Мороз и пламя»). Главная героиня — умирающая женщина — совершает паломничество к Фудзи, руководствуясь гравюрами Хокусая.

См. также 
 Сто видов Фудзи

Примечания

Ссылки 

 
 

Гравюры Кацусики Хокусая
Циклы гравюр укиё-э